Az 1979-es U20-as jégkorong-világbajnokságot 1978. december 27. és 1979. január 3. között rendezték a svédországi Karlstadban és Karlskogában. A szovjet válogatott sorozatban harmadik bajnoki címét szerezte meg, Csehszlovákia ezüstérmes, Svédország pedig bronzérmes lett.

A csoport 
A  világbajnokság során a részt vevő országokat két négyes csoportba osztották, amelyen belül minden válogatott játszott mindenkivel. Mindkét csoport első két helyezettje bejutott az éremért folyó küzdelembe, míg az utolsó két helyezett a rájátszásban küzdött a főcsoportban maradásért. A bajnoki csoport első három helyezettje nyerte az érmeket. A rájátszásban a csapatok továbbvitték a csoportkörben egymás ellen játszott mérkőzések eredményét.

Csoportkör

Arany csoport

Kék csoport

Rájátszás

Bajnoki forduló

Végeredmény 

Norvégia kiesett a főcsoportból, és 1980-ban a B csoportban versenyzett (a helyére a svájci válogatott érkezett).

Pontkirályok

Díjak

B csoport 
A világbajnokság második szakaszát 1979. március 5-től 9-ig rendezték meg Caenban; az U20-as világbajnokságok történetében először rendeztek több divízió számára tornát. A csapatokat két négyes csoportba osztották, majd a végső sorrend helyosztók során dőlt el.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

7. helyért

5. helyért

3. helyért

1. helyért 

Svájc feljutott a főcsoportba.

Külső hivatkozások 
 1977–81 World Junior Hockey Championships
 Championnat du monde 1979 des moins de 20 ans

U20-as jégkorong-világbajnokságok
U20
U20